Lucia Joas z domu Anger (ur. 26 stycznia 1991 w Oberstdorfie) – niemiecka biegaczka narciarska, pięciokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Lucia Joas pojawiła się 18 stycznia 2007 roku w Oberstdorfie, gdzie w zawodach FIS Race była czwarta w sprincie techniką klasyczną. Rok później wystąpiła na mistrzostwach świata w Malles Venosta, gdzie była trzecia w biegu na 5 km stylem klasycznym oraz w sprincie stylem dowolnym. W 2009 roku zdobyła brązowy medal w sztafecie podczas mistrzostw świata juniorów w Praz de Lys – Sommand oraz srebrny w biegu na 5 km klasykiem podczas europejskiego festiwalu młodzieży w Szczyrku. Kolejne medale wywalczyła na mistrzostwach świata juniorów w Otepää w 2011 roku, gdzie ponownie zdobyła brązowy medal w sztafecie, a w sprincie stylem klasycznym była najlepsza. W międzyczasie, 11 marca 2010 roku w Drammen zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 40. miejsce w sprincie klasykiem. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła dziewięć miesięcy później, 4 grudnia 2010 roku w Düsseldorfie, gdzie zajęła 25. pozycję w sprincie stylem dowolnym. W sezonie 2010/2011 punktowała jeszcze parokrotnie, w tym w trzecim etapie piątej edycji Tour de Ski (cyklu nie ukończyła). W 2011 roku wystartowała także w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie w biegu na 10 km klasykiem zajęła 42. miejsce, a rywalizację w sprincie zakończyła w eliminacjach. Ponadto dwukrotnie startowała na mistrzostwach świata młodzieżowców, ale ani razu nie stanęła na podium.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Linki zewnętrzne 

 Profil na stronie FIS

Uwagi

Przypisy 

Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy olimpijczycy
Urodzeni w 1991
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Oberstdorfie